Toponímia:
 Toronto, ciutat i capital de la província d'Ontàrio (Canadà) 
 Toronto (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud 
 Toronto (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Toronto (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Toronto (Ohio), ciutat dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Aeroport Internacional Toronto Pearson, aeroport de l'àrea metropolitana de Toronto, Canadà
 Toronto Magnetic and Meteorological Observatory, observatori a la Universitat de Toronto (Canadà) 
 Organitzacions:
 Toronto Blue Jays, club de beisbol de la ciutat de Toronto (Canadà)
 Toronto FC, club de futbol de la ciutat de Toronto (Ontàrio, Canadà) 
 Toronto Huskies, equip de bàsquet amb seu a Toronto, Ontàrio
 Toronto Maple Leafs, equip d'hoquei sobre gel de Toronto (Ontàrio, Canadà) 
 Toronto Raptors, equip de bàsquet amb seu a Toronto(Ontàrio, Canadà)
 Universitat de Toronto, universitat a Toronto (Ontario, Canadà)
 Esdeveniments:
 Sis dies de Toronto, cursa de ciclisme en pista, de la modalitat de sis dies, que es corria a Toronto (Canadà) 
 Festival Internacional de Cinema de Toronto, festival de cinema que se celebra anualment a Toronto (Canadà)